Kenneth Jackson ist der Name folgender Personen:

* Kenneth A. Jackson (* 1930), US-amerikanischer Physiker
 Kenneth H. Jackson (1909–1991), britischer Linguist